Alan Douglas Borges de Carvalho, dit Alan, né le  à Barbosa au Brésil, est un footballeur international chinois. Il joue au poste d'attaquant au Fluminense FC.

Biographie

Carrière en club

Red Bull Salzbourg (2010-2014) 
Il est meilleur buteur de la Ligue Europa en 2015, avec  d'inscrits.

Guangzhou Evergrande (depuis 2015) 
Le , il s'engage avec le Guangzhou Evergrande pour onze millions d'euros pour quatre ans.

Statistiques

Palmarès 
 Champion du Brésil en 2010 avec Fluminense
 Champion d'Autriche en 2012, 2014 et 2015 avec le Red Bull Salzbourg
 Vainqueur de la Coupe d'Autriche en 2014 avec le Red Bull Salzbourg
 Vainqueur de la Supercoupe de Chine en 2015 avec le Guangzhou Evergrande
 Vainqueur de la Coupe de Chine en 2016
 Championnat de Chine en 2016 et 2017

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du Londrina Esporte Clube
Joueur du Fluminense Football Club
Joueur du Red Bull Salzbourg
Joueur du Guangzhou Evergrande Taobao FC
Naissance dans l'État de São Paulo
Naissance en juillet 1989